Agden (Cheshire East) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Agden (Cheshire West and Chester) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)